29-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Києві з 14 травня по 10 червня 1960 року.

Загальна інформація про турнір 
Чемпіонат України 1960 року проходив в три етапи. В лютому 1960 року в Дніпропетровську був проведений чвертьфінальний турнір за швейцарською системою за участі чемпіонів областей та кандидатів у майстри. У березні-квітні 1960 року в Києві та Полтаві пройшли півфінальні турніри, за підсумками яких був сформований склад учасників фінального турніру. За результатами півфінальних турнірів норму майстра спорту виконали студент Дніпропетровського університету Аркадій Новопашин та журналіст Юхим Лазарєв.

Фінальний турнір проходив за коловою системою за участі 18 шахістів. За винятком переможця трьох попередніх першостей України Юхима Геллера, серед учасників турніру були практично всі найсильніші шахісти України, з яких: 13 майстрів та 5 кандидатів у майстри.

Більшу частину турнірної дистанції лідирував Леонід Штейн, випереджаючи після 13 туру Юрія Сахарова на 1 очко. Поєдинок між ними відбувся в 14 турі, в якому перемогу здобув Сахаров, зрівнявшись за очками зі Штейном. До закінчення турніру ні одному з них не вдалося вирватися вперед. В підсумку набравши по 12 очок Штейн з Сахаровим розділили 1-2 місця. Відставши на пів очка третє місце посів Едуард Гуфельд. Четверте та п'яте місця розділили дебютант А.Новопашин та чотириразовий чемпіон України Анатолій Банник, шосте місце посів Владислав Шияновський.

Перші шестеро шахістів за підсумками чемпіонату відібралися та в подальшому брали участь в півфіналі чемпіонату СРСР.

Для визначення чемпіона України був проведений додатковий матч за 1 місце між переможцями турніру Леонідом Штейном та Юрієм Сахаровим, що відбувся в Києві з 21 по 30 червня 1960 року. З рахунком 4-2 переміг Штейн та вперше став чемпіоном України.

Зі 159 зіграних на турнірі партій  — 96 закінчилися перемогою однієї зі сторін (60,3%), внічию завершилися 63 партія.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Матч за 1 місце

Література 
 Журнал «Шахматы в СССР» № 9/1960, стор.270-272
 «Шахматы за 1960 год» стор.259-261

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
  Всі партії чемпіонату України

1960 у шахах
1960 в Україні
Травень 1960
Червень 1960
Чемпіонати УРСР із шахів